Рут Уо́ллис (, 5 января 1920 — 22 декабря 2007) — американская певица кабаре. Как пишет музыкальный сайт AllMusic, Уоллис исполняла «похабные сатирические песни с двойным смыслом, которые принесли ей культовый статус среди поклонников за рубежом, но страдали от цензоров в её родных Соединённых Штатах».

Среди её самых известных песен: «Johnny Had a Yo-Yo» (про мальчика Джонни — обладателя игрушки йо-йо) и «The Dinghy Song» (про матроса с самым миленьким динги в мире). Сингл с последней перечисленной, несмотря на отсутствие или почти полное отсутствие на радио и бойкот несколькими крупными торговыми сетями, продался в США в более чем 250 тысячах экземпляров, и на волне его успеха Уоллис записала целую серию сиквелов: «Davy’s Dinghy», «The Admiral’s Daughter», «The New Dinghy Song» и др.

В 2003 году в Нью-Йорке (офф-Бродвей) открылся поставленный по песням Рут Уоллис мюзикл . В него вошли такие песни, написанные (и слова, и музыка) певицей, как «Queer Things Are Happening», «Johnny’s Got a Yo-Yo», «I Need A Man Of My Own», «Mama Was A Star» и конечно, «Boobs».

Ранее песня «Queer Things Are Happening To Me» в исполнении Рут Уоллис также была использована в открывающих титрах независимого фильма «Heaven’s A Drag» (1995).

См. также 
  — мюзикл 2003 года по песням Рут Уоллис (слова: Рут Уоллис, музыка: Рут Уоллис)

Примечания

Ссылки 
 Биография Рут Уоллис на сайте AllMusic
 Статьи
 Ruth Wallis, Singer-Writer of Risqué Songs, Dies at 87 — New York Times (3 января 2008)
 Ruth Wallis: Return of the Saucy Chanteuse, статья из журнала Goldmine, автор Чак Миллер
 Ruth Wallis, Whose Songs Inspired Boobs! The Musical, Is Dead — Playbill.com (24 декабря 2007)
 Boobs! The Musical — официальная страница мюзикла
 Коллекция записей Рут Уоллис на сайте Internet Archive

Певцы и певицы США
Исполнители King Records (США)
Комики-музыканты США
Родившиеся в Бруклине
Умершие в округе Уиндем (Коннектикут)
Комики США
Умершие от болезни Альцгеймера
Родившиеся в 1920 году
Умершие в 2007 году